Miejscowości w USA:
 North Versailles – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Gminy w USA:
 North Versailles (ang. North Versailles Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny